Ококсотла има више значења:

 Ококсотла (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ококсотла (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику